Stora Skepptjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Skepptjärnen, Värmland, sjö i Torsby kommun,  (12 ha)
Stora Skepptjärnen, Dalarna, sjö i Falu kommun,  (6,08 ha)

Se även
Lilla Skepptjärn
Skepptjärn, sjö i Årjängs kommun i Värmland,  (5,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn